Tahua bezeichnet:

 Municipio Tahua, eine Verwaltungseinheit im Departamento Potosí, Bolivien
 Kanton Tahua, ein Distrikt im Departamento Potosí, Bolivien
 Tahua (Potosí), eine Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
 Tahua (Salomonen), eine Insel der Duff-Inseln

Siehe auch: Tahoua